kurzawka, potocznie nazywana ruchomymi piaskami
 Ruchome piaski – polski film psychologiczny z 1968
 Ruchome piaski – singel zespołu Varius Manx z 1997
 Ruchome piaski (szwedz. Störst av allt) – szwedzki serial telewizyjny z 2019

Zobacz też 
 Kurzawka (geologia)